Пузырево — опустевшая деревня в Кесовогорском районе Тверской области, входит в состав Лисковского сельского поселения.

Географическое положение 
Деревня расположена на берегу реки Корожечна в 20 км на север от центра поселения деревни Лисково и в 20 км на северо-запад от райцентра посёлка Кесова Гора.

История 
В 1822 году в селе была построена каменная Никольская церковь с 3 престолами. 

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Беляницкой волости Бежецкого уезда Тверской губернии. 

С 1929 года деревня являлась центром Пузыревского сельсовета Кесовогорского района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1954 года — в составе Лисковского сельсовета, с 2005 года — в составе Лисковского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кесовогорского района